Suur Tõll – bohater z mitologii estońskiej.
 Suur Tõll – estoński lodołamacz parowy wybudowany w 1913 roku w Szczecinie.
 Suur Tõll – odmiana śliwki.